Everything Louder than Everyone Else — живий альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 9 березня 1999 року.

Композиції 
 Iron Fist – 4:08
 Stay Clean – 2:48
 On Your Feet or on Your Knees – 3:20
 Over Your Shoulder – 3:45
 Civil War – 3:29
 Burner – 3:23
 Metropolis – 4:00
 Nothing Up My Sleeve – 3:41
 I'm So Bad (Baby I Don't Care) – 3:21
 The Chase Is Better than the Catch – 5:28
 Take the Blame – 4:20
 No Class – 3:22
 Overnight Sensation – 4:38
 Sacrifice – 3:40
 Born to Raise Hell – 5:41
 Lost in the Ozone – 3:43
 The One to Sing the Blues – 3:25
 Capricorn – 4:58
 Love for Sale – 5:04
 Orgasmatron – 6:36
 Going to Brazil – 2:52
 Killed by Death – 6:27
 Bomber – 5:50
 Ace of Spades – 4:49
 Overkill – 7:34

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Міккі Ді - ударні

Джерела 
 Everything Louder than Everyone Else  allmusic
 Everything Louder than Everyone Else last.fm

Альбоми Motörhead